Hendrick Joosten Speuy – compositore e organista olandese
 Kathryn Joosten – attrice statunitense
 Patrick Joosten – calciatore olandese
 Stefanie Joosten – attrice e modella olandese